Zamek na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu
 Zamek cesarski we Wrocławiu
 Zamek we Wrocławiu (obecny Arsenał)
 Pałac królewski we Wrocławiu, zwany zamkiem królów pruskich
 Zamek w Leśnicy, dzielnicy Wrocławia